Марцун Олександр Миколайович (нар. 15 серпня 1972, Бровари, Київська область, УРСР) — український футболіст, захисник. 
 Марцун Марія Антонівна (6 квітня 1894, Булдичів, Волинська губернія — 20 липня 1970, Булдичів, Житомирщина, УРСР) — новатор колгоспного виробництва, ланкова.